Зна́менское се́льское поселе́ние — название нескольких муниципальных образований в России:

Белгородская область 
 Знаменское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Старооскольского городского округа (Знаменская сельская территория).

Забайкальский край 
 Сельское поселение «Знаменское» — входит в Нерчинский район.

Калининградская область 
 Знаменское сельское поселение — упразднённое в 2014 году, входило в Гвардейский район.

Карачаево-Черкесия 
 Знаменское сельское поселение — входит в Прикубанский район.

Кировская область 
 Знаменское сельское поселение — входит в Яранский район.

Коми 
 Знаменское сельское поселение — входит в Троицко-Печорский район.

Костромская область 
 Знаменское сельское поселение — входит в Мантуровский район.

Марий Эл 
 Знаменское сельское поселение — входит в Медведевский район.

Московская область 
 Знаменское сельское поселение — входит в Каширский район.

Омская область 
 Знаменское сельское поселение — входит в Знаменский район.

Орловская область 
 Знаменское сельское поселение — входит в Знаменский район.
 Знаменское сельское поселение — входит в Колпнянский район.

Ростовская область 
 Знаменское сельское поселение — Морозовский район

Смоленская область 
 Знаменское сельское поселение — входит в Угранский район.

Чечня 
 Знаменское сельское поселение — муниципальное образование в Надтеречном районе.

См. также 
 Знаменский сельсовет